Михаил Яковлевич Григорьев (в некоторых источниках — Григоров; 1912-1945) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Михаил Григорьев родился 2 мая 1912 года в станице Новопокровская (ныне — Новопокровский район Краснодарского края) в крестьянской семье. В 1941 году он был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К марту 1945 года гвардии старший сержант Михаил Григорьев командовал пулемётным отделением 302-го гвардейского стрелкового полка 98-й гвардейской стрелковой дивизии 9-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Венгрии.

18 марта 1945 года в ходе отражения вражеской контратаки в районе населённого пункта Мадьяральмаш в 12 километрах к северу от Секешфехервара, когда создалась критическая ситуация, Григорьев с противотанковыми гранатами бросился под немецкий танк, подорвав его и ценою своей жизни сорвав контратаку и обеспечив батальону продвижение вперёд. Похоронен в Мадьяральмаше.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии старший сержант Михаил Григорьев посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденом Ленина и двумя медалями «За отвагу».

Память 
В честь Григорьева названа улица в Новопокровской.
 Мемориальная доска установлена на здании клуба Есянского хлебоприемного пункта Новопокровского района.

Примечания

Литература 
 
 Кубани славные сыны. Краснодар, 1963. / стр.25-29.

Ссылки 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в медье Фейер